

Секлюки — село в гміні Дзежонжня Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Секлюки — село в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства